Janse peut désigner :

Patronyme 

Jan Janse Weltevree (1595-?), navigateur néerlandais ;
 Aert Jansse van Nes (1626-1693), officier de marine néerlandais, frère de Jan Jansse van Nes ;
 Jan Jansse van Nes (1631-1680), vice-amiral, frère de Aert Jansse van Nes ;
Axel Janse (1888-1973), gymnaste artistique suédois ;
Matthys Cornelis Grove Janse van Rensburg, a.k.a. Matthys (Basie) van Rensburg (1919-1970), homme politique sud-africain ;
Patrick van Rensburg (1931-2017), diplomate sud-africain et ancien activiste anti-apartheid ;
Hermanus Philippus Janse van Rensburg, mieux connu sous le nom de Manie van Rensburg (1945-1993), cinéaste d'Afrique du Sud ;
Christo van Rensburg (1962-), joueur de tennis sud-africain ;
Dianne Van Rensburg, mieux connue sous le nom de Dinky Van Rensburg (1968-), joueuse de tennis sud-africaine ;
Charl van Rensburg (1973-), joueur sud-africain de rugby à XV ;
Marthinus Van Rensburg, mieux connu sous le nom de Tinus Van Rensburg (1982), joueur sud-africain de rugby à XV ;
Jakobus Christo Janse van Rensburg, mieux connu sous le nom de JC Janse van Rensburg (1986-), joueur sud-africain de rugby à XV ;
Jens Janse (1986-), footballeur néerlandais ;
Jacques Janse van Rensburg (1987-), coureur cycliste sud-africain (sans lien de parenté avec le précédent) ;
Reinardt Janse van Rensburg (1989-), coureur cycliste sud-africain ;
Phil-Mar van Rensburg (1989-), lanceur de javelot sud-africain ;
Rynardt van Rensburg (1992-), athlète sud-africain ;
Nicolaas Jacobus Janse van Rensburg, mieux connu sous le nom de Nico Janse van Rensburg (1993-), joueur sud-africain de rugby à XV ;
Rohan Janse van Rensburg (1994-), joueur de rugby à XV international sud-africain ;

Voir aussi 
 
 
 
 
Patronyme sud-africain
Patronyme néerlandais